Jméno a příjmení František Suchý se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Suchý Pražský (1891–1973) – český hudební skladatel, spisovatel, sběratel a upravovatel lidových písní
 František Suchý Brněnský (1902–1977) – český hobojista a hudební skladatel
 František Suchý (kněz) (1866–1939) – český římskokatolický kněz
 František Suchý (pomolog) (1860–1910) – zahradník, ředitel Českého pomologického ústavu v Brně-Bohunicích
 František Suchý (ředitel krematoria) – ředitel strašnického krematoria v letech 1932 až 1952
 František Suchý (strojní inženýr) (1927–2018) – vyznamenán 28. října 2011 Řádem Tomáše Garrigua Masaryka, syn Františka Suchého (ředitele krematoria)
 František Suchý (varhaník) (1858–1933) – český varhaník a hudební skladatel